Lutfi bzw. Lotfi () ist ein arabischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „freundlich, liebenswürdig; sanftmütig“. Die türkische Form des Vornamens ist Lütfi mit den Bedeutungen „Güte“ und „Schönheit“, die türkische weibliche Form Lütfiye.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Lutfī (~1367–~1463), türkischer Dichter
 Lütfi Pascha (~1488–1564), osmanischer Staatsmann, General und Großwesir

Form Lutfi / Lotfi

Vorname 

 Lotfi Dziri (1946–2013), tunesischer Schauspieler, Autor und Theaterregisseur
 Lutfi Haziri (* 1969), kosovo-albanischer Politiker
 Lotfi Housnialaoui (* 1972), marokkanischer Skifahrer
 Lotfi Mansouri (1929–2013), US-amerikanischer Operndirektor und -regisseur
 Lotfi Zadeh (1921–2017), US-amerikanischer Mathematiker, Informatiker und Elektroingenieur

Familienname 
 Ali Lotfi (* 1989), ägyptischer Fußballspieler
 Ali Lutfi (1935–2018), ägyptischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker; Premierminister
 Mohammad Reza Lotfi (1947–2014), iranischer Musiker
 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (* 1986), malaysischer Radrennfahrer

Form Lütfi

Vorname 

 Ömer Lütfi Akad (1916–2011), türkischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Ömer Lütfi Akadlı (1902–1988), hoher türkischer Jurist
 Lütfi Çenet (* 1980), türkischer Karambolagespieler
 Lütfi Elvan (* 1962), türkischer Bergbauingenieur und Politiker
 Ömer Lütfi Ömerbaş (1914–2000), hoher türkischer Jurist

Familienname 
 Muhammed Lütfi (1868–1956), türkischer Imam, Sufi und Dichter

Künstlername 
 Lütfi (eigentlich Hovhannes Balıkçıyan; 1833–1898), armenischer Lyriker und Journalist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname